Oberngrub ist der Name folgender Orte:

 Oberngrub (Heiligenstadt in Oberfranken), Ortsteil von Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern

 Oberngrub (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Oberngrub (Gemeinde Waldkirchen), Ortschaft von Waldkirchen am Wesen, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Obergrub